La saison 2022-2023 du Stade rennais Football Club est la  saison du club au plus haut niveau, la  saison consécutive. Elle débute le  avec la reprise de l'entraînement. Le club est engagé dans trois compétitions, et commence ses matchs de compétition officielle le  avec la Ligue 1. Le club est aussi engagé en Coupe de France et en Ligue Europa.

Cette saison aura une coupure du  au  à cause de la Coupe du monde 2022 qui se jouera en hiver dont huit joueurs rennais participe à la coupe du monde : Jérémy Doku (Belgique), Arthur Theate (Belgique), Christopher Wooh (Cameroun), Lovro Majer (Croatie), Steve Mandanda (France), Kamaldeen Sulemana (Ghana), Joe Rodon (Pays de Galles), Alfred Gomis (Sénégal).

Le 24 mai 2022, Olivier Cloarec est nommé Président Exécutif – Directeur Général du club, à la suite du retrait de Nicolas Holveck, pour cause de maladie.

Transferts en 2022-2023

Effectif de la saison 2022-2023 
(En italique, les joueurs partis en cours de saison)

Mise à jour le 19 mars 2023

Rencontres de la saison

Liste

Détail des matchs

Matchs amicaux

Championnat

Aller

Retour

Coupe de France 

Tirage au sort le Tirage au sort le

Ligue Europa 

Tirage au sort le  à Istanbul.

''Tirage au sort le

Bilan des compétitions

Résultats par journée 
Nota : l'ordre des journées est celui dans lequel elles ont été jouées. La place au classement est celle à l'issue du week-end ou du milieu de semaine.

Résultat : V = Victoire ; N = Nul ; D = Défaite

Classement

Réserve et équipes de jeunes 
La réserve du Stade rennais FC entraînée par Pierre-Emmanuel Bourdeau évolue en National 2 - Groupe A.

Réserve

Championnat de France de National 2 - Groupe A

U19

Championnat de France des U19  - Groupe C

Coupe Gambardella 
Les moins de 19 ans du Stade rennais FC disputent à partir de décembre la Coupe Gambardella 2022-2023.

U17

Championnat de France des U17  - Groupe F

Voir aussi 
 Bilan saison par saison du Stade rennais FC
 Stade rennais FC - FC Nantes en football
 Rivalités dans le football en Bretagne
 Liste des joueurs du Stade rennais FC
 Historique du parcours européen du Stade rennais FC
 Stade rennais FC en Coupe de France
 Statistiques et records du Stade rennais FC
 Historique du parcours européen des clubs français

Notes et références

Notes

Références 

Rennes
Rennes
Saison du Stade rennais